Иван Тимофеевич Артемьев:
 Артемьев, Иван Тимофеевич (1917—1944) — Герой Советского Союза.
 Артемьев, Иван Тимофеевич (1895—1968) — советский футболист, тренер.